Batalla de Roncesvalles puede referirse a:
 Batalla de Roncesvalles, tuvo lugar el 15 de agosto de 778, posiblemente en Valcarlos, en las proximidades del desfiladero de Roncesvalles del Pirineo navarro.
 Segunda batalla de Roncesvalles, librada en el año 824.
 Batalla de Roncesvalles (1813), enfrentamiento en el ámbito de la Guerra de Independencia Española que enfrentó el 25 de julio de 1813 a Francia y Gran Bretaña-Portugal.